

Országonként

Jegyzetek

Fordítás 

Nemzetközi jog
Kábítószer